Gazi, ghazw  o ghāzī – guerriero di frontiera nell'Islam, un incursore in territorio ostile;
 Gazi o Ghazi – onorificenza musulmana e specifico titolo onorifico ottomano che appare nei nomi di molte figure storiche, in particolare:
Gazi Chelebi, pirata e nel XIV secolo sovrano di Sinop
Gazi Evrenos (1288-1417), comandante militare ottomano
Osman al-Ghazi (1299-1326) Sultano ottomano
Gazi-Husrev Beg, comandante militare Bosniaco (1480-1541) fondatore di Sarajevo
Gazi Osman Pasha (1832-1897) generale turco
Gazi Antep, città turca, capoluogo della omonima provincia
Mahmut Gazi Yasargil (1925- ) neurochirurgo turco professore alla University of Arkansas for Medical Sciences
 "Il Gazi" – espressione usata per riferirsi a Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore della Repubblica Turca

Geografia 
 Gazi – città a 6 km a ovest di Heraklion, Prefettura di Candia.
 Gazi – quartiere di Atene, Grecia
 Gazi – comune della Turchia nella provincia di Adana
 Gazi – comune della Turchia nella provincia di Kayseri

Altro 
 Gazi Üniversitesi – università di Ankara, Turchia